

Miejscowości i ich części w Polsce  

 Budziska – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. rypińskim, w gminie Skrwilno 
 Budziska – część wsi Chełmica Mała w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Fabianki
 Budziska – wieś w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Adamów 
 Budziska – część wsi Lisikierz w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Wola Mysłowska
 Budziska – wieś w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Trojanów 
 Budziska – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Halinów 
 Budziska – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Latowicz 
 Budziska – część wsi Kalinowo w woj. mazowieckim, w pow. ostrowskim, w gminie Ostrów Mazowiecka
 Budziska – osada w woj. mazowieckim, w pow. przasnyskim, w gminie Jednorożec
 Budziska – wieś w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Łochów 
 Budziska – przysiółek wsi Franciszków w woj. mazowieckim, w pow. wołomińskim, w gminie Tłuszcz
 Budziska – osada w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Czersk
 Budziska – wieś w woj. śląskim, w pow. raciborskim, w gminie Kuźnia Raciborska 
 Budziska – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Łubnice
 Budziska – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. gołdapskim, w gminie Banie Mazurskie
 Budziska – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. mrągowskim, w gminie Mrągowo
 Budziska – część wsi Sierakówko w woj. wielkopolskim, w pow. czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Połajewo